Ely ist der Name folgender Orte:

im Vereinigten Königreich:

 Ely, Stadt im Osten der Grafschaft Cambridgeshire
 Ely (Wales), Stadtteil von Cardiff

in den Vereinigten Staaten:
 Ely (Iowa), im Linn County
 Ely (Kalifornien), im Sonoma County – nicht mehr existent
 Ely (Minnesota), im St. Louis County
 Ely (Missouri), im Marion County
 Ely (Nevada), im White Pine County
 Ely (New Jersey), im Monmouth County
 Ely (Texas), im Fannin County
 Ely (Vermont), im Orange County
 Ely (Virginia), im Lee County
 Ely Township, Michigan

weitere geographische Objekte:
 Cambridgeshire and Isle of Ely, Grafschaft in England
 Isle of Ely, Region in Cambridgeshire, England
 Liste der Bischöfe von Ely
 Ely Fork, Fließgewässer im Lincoln County, West Virginia
 Ely Run, Fließgewässer im Allen County, Indiana
 Ely Pond, See im Hartford County, Connecticut
 Ely Gibralter Mine, Mine im White Pine County, Nevada
 Ely Mine, Mine im San Miguel County, Colorado
 Ely Ray Mine, Mine im San Benito County, Kalifornien
 Ely Valley Contact Mine, Mine im Lincoln County, Nevada
 Ely Valley Mines, Mine im Lincoln County, Nevada
 Ely-Centennial Tunnel, Mine im White Pine County, Nevada
 Ely-Nunatak, Nunatak im Mac-Robertson-Land, Antarktika

im NRHP gelistete Objekte:
 Ely and Walker Shirt Factory No. 5, in Kennett, Missouri, ID-Nr. 07001319
 Ely Block, in Elyria, Ohio, ID-Nr. 79002717
 Ely Boston & Maine Railroad Depot, in Fairlee, Vermont, ID-Nr. 94001448
 Ely L. D. S. Stake Tabernacle, in Ely, Nevada, ID-Nr. 93000685
 Ely Mound, in Rose Hill, Virginia, ID-Nr. 83003287
 Ely School House, in Ely, Iowa, ID-Nr. 06000859
 ELY Wind River Diversion Dam Bridge, in Morton, Wyoming, ID-Nr. 85000422
 Hervey Ely House, in Rochester, New York, ID-Nr. 71000544
 Homestead Ely, in Lafayette, Indiana, ID-Nr. 76000036
 Joshua Ely House, in New Hope, Pennsylvania, ID-Nr. 85000463
 Mrs. C. Morse Ely House, in Lake Bluff, Illinois, ID-Nr. 00001339
 Rev. John Ely House, in Bethel, Connecticut, ID-Nr. 01000400
 Richard T. Ely House, in Madison, Wisconsin, ID-Nr. 74000068
 Ely-Criglar House, in Marianna, Florida, ID-Nr. 72000326

Ely ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Ely (1815–1892), US-amerikanischer Politiker
 Bonita Ely (* 1946), australische Künstlerin
 David Ely (eigentlich David Eli Lilienthal, * 1927), US-amerikanischer Journalist und Schriftsteller
 Elfi Ely (1915–1993), deutsche Glaskünstlerin
 Eugene Burton Ely (1886–1911), US-amerikanischer Flugpionier
 Frederick D. Ely (1838–1921), US-amerikanischer Politiker

 Henry Ely (Henry Arturo Ely Rodríguez; * 1938), dominikanischer Sänger (Tenor)
 Jack Ely (1943–2015), US-amerikanischer Sänger und Gitarrist
 Janet Ely (* 1953), US-amerikanische Wasserspringerin
 Joe Ely (* 1947), US-amerikanischer Country-Sänger und Songwriter

 José Ely de Miranda (1932–2015), brasilianischer Fußballspieler und -manager, siehe Zito (Fußballspieler)
 Joseph B. Ely (1881–1956), US-amerikanischer Politiker
 Ludwig Ely (1849–1897), deutscher Glasmaler
 Norbert Ely, deutscher Musikjournalist
 Paul Ély (1897–1975), französischer General
 Peter-Jürgen Ely (* 1939), deutscher Physiker, Unternehmer und Diplomat
 Phillip Ely (* 1993), US-amerikanischer Footballspieler
 Richard Ely (1854–1943), US-amerikanischer Ökonom
 Rodrigo Ely (* 1993), brasilianischer Fußballspieler
 Ron Ely (* 1938), US-amerikanischer Schauspieler
 Ruthild Engert-Ely (1940–2013), deutsche Opernsängerin (Mezzosopran)
 Shy Ely (* 1987), US-amerikanischer Basketballspieler
 Shyra Ely (* 1983), US-amerikanische Basketballspielerin
 Smith Ely junior (1825–1911), US-amerikanischer Politiker
 William Ely (1765–1817), US-amerikanischer Politiker

ELY steht für:
 El Al, israelische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

Siehe auch:
 Ely Creek
 Ely Island
 Ely Lake